«Святой Андрей» — корабли русского флота:
 Святой Андрей (линейный корабль, 1721)
 Святой Андрей (линейный корабль, 1737)
 Святой Андрей (линейный корабль, 1821)